Ghat (tamazight ⵖⴰⵜ Ɣat, ) ist ein Ort in Libyen. Er liegt im gleichnamigen Munizip im Südwesten des Fessan nahe der Grenze zu Algerien.

Ghat ist vor allem von Tuareg bewohnt, insbesondere den Kel Ajjer, und hatte 2010 etwa 5000 Einwohner. Der Ort war lange eine Station des Transsaharahandels. Er war auch ein wichtiges Handwerkszentrum, wobei vor allem die Schmiedewerkstätten mit ihren Schwertern große Bedeutung hatten. Dennoch gibt es schriftliche Überlieferungen erst seit der Machtübernahme durch die Osmanen in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Durch seine abgelegene Lage befand sich Ghat kaum im Blickpunkt der Machthaber in Tripolis. Auch die Italiener unterwarfen den Ort erst 1930. Nach der Revolution in Libyen verließen die 12.000 Einwohner im Jahr 1980 die Altstadt, nachdem die libysche Regierung Neubauten mit einer guten Wasserversorgung hatte errichten lassen. Nach dem Ausbruch des Bürgerkrieges in Libyen 2014 entwickelte sich Ghat zum Zentrum eines de facto eigenständigen Tuareg-Staates im Südwesten Libyens.

Ghat diente oftmals als Ausgangspunkt für Reisen in die Berg- und Wüstenregion Akkakus, in der sich zahlreiche Felszeichnungen sowie der Mumien-Fundort Uan Muhuggiag finden.

Klimatabelle

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Libyen
Tuareg
Hauptort eines Munizips (Libyen)
Munizip Ghat
Ort in Afrika